Zene
 Shining (norvég együttes)
 Shining (svéd együttes)

Film

 The Shining, A ragyogás c. film (1980) eredeti címe